FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
Faro (district), een district in Portugal
Faro (stad), de hoofdstad van gelijknamige district
luchthaven Faro
vliegramp bij Faro, 21 december 1992
Faro (Pará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Faro (Yukon), een plaats in Yukon Territory, Canada
Faro (rivier), een rivier in Kameroen
faro (bier), een biersoort
faro (wijn), een wijnsoort
de heilige bisschop Faro van Meaux (7e eeuw)
de Nederlandse schrijver Isaac Faro, pseudoniem van Cornelis Israël (1922-2003)
Pharos van Alexandrië, een van de zeven wereldwonderen
faro (spel), een kaartspel
Faro (Nord), een departement in het Kameroense district Nord
Faro (2013), een Zweedse film uit 2013

Zie ook
Farø, een eiland tussen Seeland en Falster in Denemarken
Fårö, een Zweeds eiland in de Oostzee